Calcutt – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Calcutt – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)